

Patronyme 

 Victor Proudhon (1758-1838), juriste français ;
 Victor Proudhon, préfet d'Eure-et-Loir installé le  ;
 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), polémiste, journaliste, économiste, philosophe, sociologue français, précurseur de l'anarchisme ;
 Léon Proudhon (1810-1887), officier de marine et homme politique ;
 André Proudhon (1914-1944), résistant français et Juste parmi les nations.

Voir aussi 
 Le Cercle Proudhon (en référence à Pierre-Joseph Proudhon) qui édite les Cahiers du Cercle Proudhon.
 Proudhon et ses enfants, un tableau de Gustave Courbet.